Prolapsus peut désigner :
 Prolapsus génital
 Prolapsus mitral
 Prolapsus de la glande de Harder
 Prolapsus rectal
 Prolapsus, genre de rongeurs.